Ondo City, een stad in Nigeria
Ondo (Hiroshima), een gemeente in de prefectuur Hiroshima,Japan
Ondo (staat), een deelstaat van Nigeria
Ondo (muziek), traditionele Japanse muziek